Nepenthes ist:

 die wissenschaftliche Gattungsbezeichnung der Kannenpflanzen
 die mythologische Droge Nepenthes (Mythologie)
 eine Software Nepenthes (Software)
 ein Arzneimittel Nepenthes (Arzneimittel)
Siehe auch:
 Nepenthes Mensae